B 211 steht für:
 Bundesstraße 211 in Deutschland
 Rohrauer Straße in Österreich

B-211 steht für:
 B-211 (Maschine), schwedische elektromechanische Rotor-Chiffriermaschine
 Steinway B-211, Modellname des drittgrößten und meistverkauften Salonflügels von Steinway & Sons

Abkürzung